Windgassen ist der Name folgender Orte:
 Windgassen (Wuppertal), ein Weiler in Wuppertal

Windgassen ist der Nachname von mehreren Personen:
 Dirk Windgassen (* 1964), deutscher Fernsehproduzent, Schauspieler und Musiker
 Fritz Windgassen (1883–1963), deutscher Tenor
 Wolfgang Windgassen (1914–1974), deutscher Tenor
 Vali Windgassen-von der Osten (1882–1923), deutsche Sopranistin